Глитч ():
 Глитч в астрономии — сбой периода вращения (излучения) пульсара.
 Глитч в радиотехнике — импульсная помеха.
 Глитч — жанр электронной музыки, ставшей популярной в конце 1990-x, в связи с увеличенным использованием DSP.
 Glitch — многопользовательская онлайн-игра от студии Tiny Speck.
 Глитч-арт — изобразительное искусство, выразительными средствами которого являются различные цифровые и аналоговые ошибки.

См. также 
 Баг
 Сбой